YWL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Williams Lake (Columbia Britannica) (Canada)